Бодуэн II (граф Фландрии) (ум. 918)
 Бодуэн II де Эно (1056—1098)

См. также 
 Балдуин II